Николай Иванович Сахаров (, село Вятское, Ярославская губерния — , Москва) — советский и российский  и .

Биография 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1947 году окончил Московский государственный библиотечный институт, в 1952 году — аспирантуру в том же институте.

Доцент Московского института культуры.

Труды Сахарова посвящены вопросам библиографирования общественно-политической литературы.

Автор библиографии шахматной литературы в СССР (где проаннотированы свыше 1100 названий печатных изданий), а также многочисленный обзоров шахматной литературы, статей о шахматных книгах.

Почётный гражданин города Химки.

Книги 
 Шахматная литература СССР. Библиография (1775—1966), М., 1968.
 Мы — из библиотечного : (Страницы воспоминаний). М., 1995. 33 с.
 Шахматная литература России. Библиографический указатель (1775—1997), Советский спорт, M., 2001, 320 с. ISBN 5-85009-551-9

Литература 
 
 Соков П. С. Сахаров Николай Иванович // Библиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 933. ISBN 5-7510-0290-3.
 Гаврилов М. А берёзам тем — сорок лет… // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 1. — С. 8.

Ссылки 

Родившиеся в Ярославской губернии
Библиографы СССР
Библиографы России
Шахматные функционеры
Шахматисты XX века
Родившиеся в Некрасовском районе